webcam, een kleine camera verbonden met internet
Webcameraden, jeugdblok op de Vlaamse televisiezender VT4
Webcam (film), Nederlandse komedie uit 2011, geregisseerd door Marc van Uchelen